Az M100 jelentheti a következőket:

 M100-as autóút, tervezett gyorsforgalmi út az M1-es autópálya és Bicske között
 Messier 100, spirálgalaxis a Bereniké haja csillagképben
 Mitsubishi SpaceJet M100, a japán MRJ utasszállító repülőgép tervezett változata
 M–100, szovjet kétfokozatú rekétaszonda